Molekulska formula -{C6H6}- se može odnositi na:
 Benzen
 Benzvalen
 Biciklopropenil
 Fulven
 Prizman
 [3]Radialen